Józef Bielawski (1739–1809) – polski komediopisarz i poeta
 Józef Bielawski (1877–1947) – polski duchowny
 Józef Bielawski (1910–1997) – polski arabista i islamista
 Józef Bielawski (zm. 2021) – polski biolog, prof. dr hab.
 Józef Bielawski – polski skrzypek